Френсіс Брет Гарт
Брет Гарт (реслер)